Tränende Herzen steht für:
 den Plural der Pflanze Tränendes Herz
 einen Roman von Ginka Steinwachs (1977)
 einen Fernsehfilm von Berengar Pfahl nach dem Roman von Ginka Steinwachs (1980)